Пула́тов — узбекская, таджикская фамилия.

Известные носители 
 Пулатов, Абдурахим Каюмович (род. 1945) — узбекский учёный и политик.
 Пулатов, Кары-Юлдаш Пулатович (1890—1965) — советский государственный и политический деятель.
 Пулатов, Камал (1918—?) — Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.
 
 Пулатов, Сайфулло (1920—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пулатов, Таир Пирмухамедович (1906—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Пулатов, Тимур Исхакович (род. 1939) — узбекский прозаик, сценарист.

 Пулатова, Ольга Валентиновна (род. 1975) — украинская певица, композитор, автор песен.

См. также 
 Ташпулатова